Shirley Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 , dans le comté de Cloud, au Kansas.
 Shirley Township, un ancien township, du comté de Ripley, dans le Missouri.
 Shirley Township, dans le comté de Huntingdon, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships